Ashes kan syfta på:

 Ashes (film, 2009) – en film från 2009 (2010?) i regi av Ajay Naidu
 AShes (film, 2012) – en brittisk film från 2012 i regi av Mat Whitecross
 Ashes (musikalbum) – det norska gothic metal-bandet Tristanias fjärde studioalbum, utgivet 2005
 Ashes (sång av Pain of Salvation) – en sång från 2000 av Pain of Salvation
 The Ashes – en cricket-tävling som spelas vartannat år mellan England och Australien